WOR steht für:

 WOR (AM), New Yorker Radiostation

WOR steht als Abkürzung für:

 Wake On Modem (auch Wake on Ring), einen Standard bei Computern
 Worcestershire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 World Ocean Review, mehrbändiger Bericht (seit 2010) über den Zustand der Weltmeere

WOR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis München und Landkreis Starnberg (für den ehemaligen Landkreis Wolfratshausen)
 Polen: Powiat Ostrowski (Masowien) in der Woiwodschaft Masowien

WOR